Napětí je fyzikální veličina, pomocí které je charakterizován stav kontinua podrobeného vnějšímu silovému působení. Napětí se však používá také v jiných významech, např. často je tímto pojmem myšleno elektrické napětí.

Různé významy
 Elektrické napětí
 Napětí v mechanice kontinua
 Napětí v psychologii
 Povrchové napětí
 Elektromotorické napětí
 Společenské napětí

Externí odkazy